Cyclops obsoletus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1838 roku przez niemieckiego przyrodnika Carla Ludwiga Kocha.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops obsoletus Koch, 1838. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1838 roku